Kastlbach ist ein Gewässername:

 Kastlbach (Augstbach), rechter Zufluss vom Pötschenstein des Augstbachs (zur Altausseer Traun) bei Ramsau, Gemeinde Altaussee, Bezirk Liezen, Steiermark
 Kastlbach (Weißer Regen), rechter Zufluss des Weißen Regens in Lam, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Kastelbach